Светла́на Ви́кторовна Хо́дченкова () — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, кинопродюсер, заслуженная артистка России (2018).

Биография 
Родилась в Москве 21 января 1983 года.

Долгое время жила с матерью в городе Железнодорожном (ныне район города Балашиха). В 16 лет недолго работала в модельном агентстве.

Дебютировала в кино в 20 лет — в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину» (2003), где Ходченкова исполняла роль Веры, супруги командира-красноармейца. За этот фильм была номинирована на кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль. Продолжила карьеру ролью ясновидящей Кассандры в историческом телесериале «Талисман любви» (2005).

В 2005 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина, курс Михаила Борисова. В том же году снялась в ещё одном фильме Говорухина — «Не хлебом единым» в роли Надежды Дроздовой. В 2007 году Ходченкова снялась в фильме режиссёра Павла Санаева «Нулевой километр». В 2009-2013 годах сотрудничала с режиссёром Марюсом Вайсбергом, который снял её в трилогии «Любовь в большом городе» вместе с Верой Брежневой и Анастасией Задорожной.

В 2011 году состоялся голливудский дебют актрисы в фильме «Шпион, выйди вон!». Затем снялась в другой американской картине «Росомаха: Бессмертный», где сыграла роль Гадюки.

Играла в фильмах «Василиса», «Чемпионы», «Кровавая леди Батори».

29 декабря 2016 года вышел исторический фильм «Викинг», где Ходченкова сыграла одну из главных ролей.

В 2019 году награждена премией «Золотой орёл» за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Довлатов».
Член Союза кинематографистов России.

В мае 2021 года Netflix анонсировал запуск первого оригинального драматического российского сериала "АННА К" совместно с 1-2-3 Production — современную интерпретацию романа Л. Н. Толстого — с Ходченковой в главной роли.

Личная жизнь 
13 декабря 2005 года вышла замуж за актёра Владимира Яглыча, с которым была знакома ещё по институту. После свадьбы сменила фамилию, но в кино и на сцене использовала девичью фамилию. Летом 2010 года они развелись.

С 2011 года встречалась с московским бизнесменом Георгием Петришиным. 28 мая 2015 Петришин сделал актрисе предложение на сцене театра, но в итоге они расстались в феврале 2016 года.

Творчество

Роли в театре

Независимый театральный проект 
  — «Госпиталь „Мулен Руж“» Дани Лоран — Луиза
  — «Дед Мороз — Мерзавец» Ж. Баласко, М.-А. Шазель, К. Клавье, Ж. Жюньо, Т. Лермитт, Б. Мойно — Терез
  — «Театр по правилам и без» М. Фрейн, режиссёр В. Петров — Брук-Вики
  — «История любви» по пьесе Ж. Сиблейрас — Анита

Театральный Центр «На Страстном» 
 «Эти свободные бабочки»

Фильмография

Актриса

Продюсер

Клипы 
 «18 мне уже» «Руки Вверх»
 «Лето всегда!» (совместно с группой «Дискотека Авария», Верой Брежневой и Настей Задорожной)
 «Осколки памяти» (совместно с Тимуром Родригезом)
 «Экстаз» (совместно с группой «Ленинград»)
 «Я влюблен»

Работа в рекламе 
 Elseve Loreal
 Elle
 Avon
 ВТБ

Награды и номинации 
 2004 — Номинация на премию «Ника» за лучшую женскую роль (фильм «Благословите женщину»)
 2004 — Приз за лучшую женскую роль им. Клары Лучко на кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине (фильм «Благословите женщину»)
 2008 — Приз за лучшую женскую роль на Фестивале польских художественных фильмов в Гдыне (фильм «Малая Москва»)
 2014 — Приз за лучшую женскую роль на Пхеньянском международном кинофестивале (фильм «Василиса»)
 2018 — Заслуженная артистка Российской Федерации — за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность
 2019 — Премия «Золотой орёл» за лучшую женскую роль второго плана (фильм «Довлатов»)

Прочие премии 
 2012 — Премия «Жорж» в категории «Российская актриса года»
 2013 — Номинация на премию «Жорж» в категории «Российская актриса года»
 2017 — Премия журнала Glamour под названием «Женщина года» в номинации «Актриса года»

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Члены «Единой России»
Актрисы телевидения России
Актрисы XXI века